Heilandskerk (Leipzig)
Heilandskerk (Berlijn)